Flashar ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Flashar (1887–1961), deutscher Maler
 Hellmut Flashar (1929–2022), deutscher Altphilologe und Medizinhistoriker
 Martin Flashar (* 1959), deutscher Archäologe
 Max Flashar (1855–1915), deutscher Maler und Illustrator